Первый дивизион 1954/1955 () — 10-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B 
 or relegation

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1954/55
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1954 году
Спорт в Норвегии в 1955 году